EMA (como acrónimo) o Ema, hace referencia a varios artículos:

Acrónimos 
 Agencia Europea de Medicamentos, acrónimo en inglés de agencia de medicamentos en la Unión Europea y de su supervisión.
 Estación meteorológica automática
 Ezkerreko Mugimendu Abertzalea, partido político ya desaparecido del País Vasco francés.
 Aeropuerto de East Midlands, East Midlands Airport, Leicestershire septentrional, Reino Unido.
 MTV Europe Music Awards, EMA's, premios otorgados anualmente por el canal MTV.

Símbolos 
 Ema (sintoísmo), placas de maderas usadas por creyentes de la religión Shinto.

Cine 
 Ema, película de 2019 dirigida por Pablo Larraín.